hybris – pojęcie w kulturze starożytnej Grecji
 Hybris – bogini starogrecka, uosobienie pychy i arogancji władzy
 Hybris – internetowe czasopismo filozoficzne
 Hybris – album szwedzkiej grupy progresywnej Änglagård z 1992 roku